Я́ков Шапи́ро:
 Шапиро, Яков Иосифович (1937—2021) — советский и узбекский скульптор.
 Шапиро, Яков Маркович (1902— 1994) — советский военный деятель и ученый, действительный член Академии артиллерийских наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук.
 Шапиро, Яков Михайлович (1961—2004) — белорусский футбольный тренер.
 Шапиро, Яков Нохимович (1865 — ?) — купец, депутат Государственной думы II созыва от Курляндской губернии.
 Шапиро, Яков Соломонович (род. 1908) — советский музыкант, валторнист.